domaća mačka, mužjak
 Mačak (Bilogora), jedan od vrhova Bilogore
 Mačak Fritz, dugometražni crtani film

 Mačak (glazbeni sastav)

Drugo
Crni mačak (razdvojba)